H05 steht für:
 HMS Greyhound (H05), britischer Zerstörer der G-Klasse
 HMS Ithuriel (H05), britischer Zerstörer der I-Klasse
 Typenkurzzeichen von Leitungen [H05: Harmonisierte Leitung, zugelassen für 300 V Spannung zwischen Außenleiter (L1, L2, L3) und dem Erdpotenzial (PE) und 500 V Spannung zwischen den Außenleitern (L1, L2, L3)]
 Edmund Kline Observatory, Deer Trail, siehe Liste der Sternwarten-Codes #H00–H99
 Affektionen der Orbita, siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
 Calciumhomöostase, siehe Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem